БЧК — многозначная аббревиатура:
 Башкирская чрезвычайная комиссия — чрезвычайная следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем в Автономной Башкирской Советской Республике.
 Большой Чуйский Канал — один из крупных комплексов оросительно-ирригационных каналов Кыргызстана, состоящий из трех ветвей.
 Български червен кръст — Болгарское общество Красного Креста. См. Принятые сокращения в болгарском языке
 Брестский чулочный комбинат